Кејв Спринг има више значења:
 Кејв Спринг (Вирџинија)
 Кејв Спринг (Џорџија)